El término Pacora (también, Pácora) puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Pácora, municipio colombiano del departamento de Caldas;
 a Pacora, un corregimiento del distrito de Panamá;
 a Pacora, una localidad del Perú;
 al distrito de Pacora, en la provincia Lambayeque, en el Perú;
 al distrito de Pacora, una extinta división de Panamá.